

Se även
Finlands historia

Finlands historia
Finlands historia
Finland